Рында́:
 Рында — оруженосец-телохранитель при великих князьях и царях России XVI—XVII веков.
 Рында — корабельный или судовой колокол.

Наименование

Топоним 
 Рында — река на Кольском полуострове.
 Рында — залив в акватории Японского моря.
 Рында — бухта на острове Русский у Владивостока.